Championnat National devenit din motive de sponsorizare Nedjma D1 este prima divizie fotbalistică din Algeria. Această competiție aparține zonei CAF, și a fost creată în 1962 când țara a obținut independența. Până în 1950 se diputau numai ligi regionale (Alger, Constantine, Oran). În prima decadă a secolului XX se jucau playoffuri „naționale”, începând cu 1904. Între 1920 și 1956 câștigătorii playoffului luau parte la Campionatul Nord African, alături de echipe câștigătoare din Maroc și Tunisia.

Între 1957 și 1962 s-a jucat un Campionat Nord African fără participarea echipelor din Maroc și Tunisia (care deveniseră independente).

Echipe
Liga e formată din 16 echipe. US Biskra, NC Magra și ASO Chlef au promat din Liga 2 sezonul 2018-19.

Echipele participante în sezonul 2019-2020

Campioni 

 1962-63 : USM Alger
 1963-64 : HAMR Annaba
 1964-65 : Belouizdad 
 1965-66 : Belouizdad 
 1966-67 :  Hussein Dey 
 1967-68 : ES Sétif
 1968-69 : Belouizdad 
 1969-70 : Belouizdad 
 1970-71 : MC Oran
 1971-72 : MC Alger
 1972-73 : JS Kabylie
 1973-74 : JS Kabylie 
 1974-75 : MC Alger
 1975-76 : MC Alger

 1976-77 : JS Kabylie 
 1977-78 : MC Alger
 1978-79 : MC Alger
 1979-80 : JS Kabylie
 1980-81 : Kouba 
 1981-82 : JS Kabylie
 1982-83 : JS Kabylie
 1983-84 : Mascara
 1984-85 : JS Kabylie
 1985-86 : JS Kabylie
 1986-87 : ES Sétif
 1987-88 : MC Oran
 1988-89 : JS Kabylie
 1989-90 : JS Kabylie

 1990-91 : MO Constantine
 1991-92 : MC Oran
 1992-93 : MC Oran
 1993-94 : Chaouia 
 1994-95 : JS Kabylie 
 1995-96 : USM Alger
 1996-97 : CS Constantine
 1997-98 : El Harrach 
 1998-99 : MC Alger
 1999-00 : Belouizdad 
 2000-01 : Belouizdad 
 2001-02 : USM Alger
 2002-03 : USM Alger 
 2003-04 : JS Kabylie 

 2004-05 : USM Alger
 2005-06 : JS Kabylie 
 2006-07 : ES Sétif
 2007-08 : JS Kabylie 
 2008-09 : ES Sétif
 2009-10 : MC Alger
 2010-11 : Chlef
 2011-12 : ES Sétif
 2012-13 : ES Sétif
 2013-14 : USM Alger
 2014-15 : ES Sétif
 2015-16 : USM Alger
 2016-17 : ES Sétif
 2017-18 : CS Constantine

 2018-19 : USM Alger
 2019-20 : Belouizdad 
 2020-21 : Belouizdad 
 2021-22 : Belouizdad 
 2020-23 : 
 2021-24 : 
 2020-25 : 
 2021-26 :

Palmares 
În total, 15 cluburi au câștigat campionatul algerian, campionii record sunt JS Kabylie cu 14 titluri.

Număr de titluri

Locul al doilea

Locul al treilea

Performanțe în cupele CAF

Cele mai mari realizări

 1

Clasament pe competiții

Liga Campionilor CAF

Cupa Confederației CAF

Cupa Campionilor Cluburilor Arabe

Note 

Algeria
Fotbal în Algeria
Formate de navigare ale ligilor naționale de fotbal